Боровые озёра:
 Боровые озёра — группа озёр в Акмолинской области Казахстана;
 Боровые озёра — группа озёр в Алтайском крае России.